Ulesie ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Ulesie (Janowo) im Powiat Nidzicki, bis 1945: Ulleschen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Ulesie (Korzenna) im Powiat Nowosądecki
 Ulesie (Niepołomice) im Powiat Wielicki
 Woiwodschaft Łódź:
 Ulesie (Warta) im Powiat Sieradzki
 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Ulesie (Miłkowice) im Powiat Legnicki, bis 1945: Waldau, Kreis Liegnitz, Schlesien
 Woiwodschaft Schlesien:
 Ulesie (Dąbrowa Zielona) im Powiat Częstochowski